

Cinema 
 Play Dead – film del 1983
 Play Dead – film del 2009 diretto da Jason Wiles

Letteratura 
 Play Dead – romanzo di Harlan Coben del 1990

Musica 
 Play Dead – gruppo musicale gothic rock britannico
 Play Dead – singolo di Björk del 1993, dall'album Debut
 Play Dead – album degli Astrid del 2001
 Play Dead – traccia dell'album Into dei The Rasmus del 2001
 Play Dead – traccia dell'album The Joy of Gunz dei Combichrist del 2003
 Play Dead – traccia dell'album Violet dei The Birthday Massacre del 2004
 Play Dead – traccia dell'album Dark Light degli HIM del 2005
 Play Dead – traccia dell'album The Diarist dei Dark Lunacy del 2006
 Play Dead – traccia dell'album Psalms of Extinction dei Pain del 2007